Якутино — деревня в составе Одоевского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Расположена на берегу речки Ложкомойки.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась ко 2 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 11 дворов, проживало 38 мужчин и 47 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 102 человека (42 мужчины и 60 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Одоевско-Спиринской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 22 крестьянских двора и 133 жителя. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района